Besalu steht für:

 Besalú, eine mittelalterliche Kleinstadt in der Provinz Girona in der Autonomen Region Katalonien

Besalu ist der Familienname von:

 Blanca Besalu (1879–1935), argentinische Opernsängerin (Sopran, Mezzosopran)